Polippix est un Live CD d'une distribution de GNU/Linux, elle a été faite par l'Association politique des Technologies de l'Information du Danemark et par l'entreprise IT-Politsik. Cette distribution est destinée à être utilisée dans le but de préserver sa vie privée, elle a été faite pour montrer les possibilités de l'informatique et sensibiliser les législateurs. À l'origine la distribution était basée sur Knoppix mais elle l'est dorénavant sur Kubuntu.

La distribution du CD fit polémique dans les milieux de la protection de l'enfance et de la justice, le Live CD pouvant être utilisé pour déjouer un contrôle parental ou bien se rendre anonyme sur internet (notamment critiqué par le ministre de la Justice danois). Richard Stallman critiqua quant à lui la non disponibilité du code source, y voyant une violation de la licence GPL, mais comme Polippix est basé sur Kubuntu, et qu'il est possible de télécharger ce qui est changé, le code est disponible (Polippix n'est pas conçu par modification du code sources d'Ubuntu mais par une modification du Live CD).

Les logiciels 
En plus des logiciels de base de KDE, Polippix inclut d'autre logiciels :
 le logiciel de création et de copie de DVD k9copy,
 support du réseau Tor (routage en oignon),
 le navigateur web Firefox avec les extensions suivantes : TorButton, NoScript et Adblock Plus ainsi que le plugin du lecteur flash Swfdec,
 le logiciel de téléphonie par IP Twinkle qui utilise les protocoles et chiffrements SIP et ZRTP ainsi que des manipulations d'adresse MAC pour plus d'anonymat,
 le logiciel de surveillance du réseau Etherape,
 le logiciel jhead (en ligne de commande) qui permet d'éditer les commentaires des images JPEG (appareil photo, date...),
 le logiciel wipe (en ligne de commande) qui permet de supprimer définitivement des données d'un disque dur ou tout support magnétique,
 le logiciel de chiffrage GNU Privacy Guard (en ligne de commande) et son interface graphique pour KDE Kgpg.

Pour Windows 

Pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, le CD de Polippix propose des binaires de logiciels libres afin de pouvoir être anonyme sans devoir redémarrer l'ordinateur. Ces fichiers sont rangés dans le dossier wbin/ du disque. Le CD comprend :
 EraserPortable : logiciel de suppression de fichiers,
 Tor : système de routage en oignon avec les logiciels compatibles :
 PidginPortable : messagerie instantanée,
 FirefoxPortable : navigateur web,
 winMd5SumPortable : logiciel de vérification de MD5,
 PuttyPortable : logiciel de connexion ssh à distance,
 l'installeur de QEMU pour l'émulation du live CD dans Windows,

Liens externes 
 Site officiel
 Documentation en français

Notes et références 

Live CD
Live CD orienté sécurité
Distribution dérivée d'Ubuntu
Distribution Linux abandonnée
Distribution Linux proposant KDE